Фридек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фридек, Кристиан (род. 1999) — чешский футболист, полузащитник.
 Фридек, Мартин (род. 1969) — чехословацкий и чешский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
 Фридек, Мартин (род. 1992) — чешский футболист, полузащитник.
 См. также 
 Фридек-Мистек — город на востоке Чешской Республики, в Моравскосилезском крае, на реке Остравице. 
 Фридек-Мистек — один из 6 районов Моравскосилезского края Чехии.